Tapiraiense – abitanti di Tapiraí (Minas Gerais)
Tapiraiense – abitanti di Tapiraí (San Paolo)